Лина Арбиевна Якупова () — российская футболистка, полузащитник и нападающий клуба «Зенит» и сборной России.

Биография

Клубная карьера 
В детстве начинала заниматься вольной борьбой в родном городе, позднее перешла в футбол. Первый тренер в футболе — Константин Викторович Говорунов. С 15-ти лет занималась в Училище олимпийского резерва в Звенигороде.

На взрослом уровне начала выступать за «УОР-Россиянку» в первой лиге России, в 2007 году была бронзовым призёром турнира, в 2008 году — лучшим бомбардиром первой лиги (18 голов). В высшей лиге России выступала с 2009 года за клуб «УОР-Звезда» (Звенигород). Первую половину сезона 2010 года провела в составе «Россиянки», команда по итогам сезона стала чемпионом страны, однако спортсменка в ходе сезона вернулась в «Звезду».

В 2011 году перешла в «Зоркий», стала бронзовым призёром чемпионата и финалисткой Кубка России сезона 2011/12. Летом 2012 года перешла в «Кубаночку», где провела полтора сезона. В составе дубля «Кубаночки» стала победительницей и признана лучшей полузащитницей турнира дублирующих составов сезона 2012/13. Затем ездила на просмотр в клуб «Звезда-2005» и на время приостановила профессиональную карьеру.

В 2017 году стала победительницей, лучшим игроком и лучшим бомбардиром первой лиги России в составе клуба «Спарта-Свиблово» (Москва), забив 23 гола.

С 2018 года выступала за московский «Локомотив». Серебряный призёр чемпионата России 2019 и 2020 годов, обладательница Кубка России 2020 года. 16 декабря 2020 года в официальных источниках клуба было объявлено об ее уходе. В январе 2021 подписала трудовое соглашение с петербуржским «Зенитом». Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года и Чемпион России 2022 года.

Карьера в сборной 
Выступала за молодёжную сборную России. В одном из матчей, 25 сентября 2008 года против Молдавии (19:0) забила 7 голов. В 2009 году выступала за сборную России на Универсиаде в Белграде, где россиянки заняли пятое место.

В национальной сборной России дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира против Англии, отыграв первый тайм. Свой первый гол за сборную забила 7 ноября 2019 года в матче с молодёжной сборной Швеции.

Тренерская карьера 
Имеет тренерскую лицензию «С». В середине 2010-х годов работала с командой девочек московского «Спартака» и входила в тренерский штаб юношеской сборной России (2000 г.р.).

Окончила Российский государственный университет туризма и сервиса.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Зенит»
 Якупова: мне очень нравятся Сычёв и Бекхэм 
 «Прокинуть парню мяч между ног — моя фишечка» 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «УОР-Звезда»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Локомотив»
Игроки ЖФК «Зенит»